Eastport kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
Eastport (schiereiland), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
Eastport (plaats in Canada), een plaats op dat schiereiland

Verenigde Staten
Eastport (Californië)
Eastport (Idaho)
Eastport (Maine)
Eastport (Maryland)
Eastport (Michigan)
Eastport (New York)
Eastport (Ohio)